Перховичи (, транслитерация — Pierchavičy) — агрогородок в Барановичском районе Брестской области на западе Республики Беларусь. Посёлок входит в состав Полонковского сельсовета.

География 
Перховичи расположены в 32 км к северо-западу от Барановичей, в 15 км от железнодорожной станции Мицкевичи на линии Барановичи-Лида, в 2 км от реки Исса.

История 
В 1905 году Перховичи находились в Люшневской волости Слонимского уезда Гродненской губернии. Рядом с деревней находились 2 одноимённых имения. Главными занятиями населения были земледелие, скотоводство, промыслы: прядение, ткачество и другие.

С 1921 года поселение находилось в составе Польши, в Люшневской гмине Слонимского уезда.

В 1939 году посёлок вошёл в состав БССР. С 15 января 1940 года Переховичи находились в Новомышском районе, с 8 января 1954 года — в Брестской области, а с 8 апреля 1957 года — в Барановичском районе. С 22 марта 1962 года по 1986 год поселение являлось центром сельсовета.

Население 
В 1905 году в Перховичах жило 315 человек, из них в имениях жило 34 человека.

Население по переписи 2019 года составляло 171 человек.

{{ВыводДанных|Столбцов=10|Заголовок=Численность населения (по годам)|Больше=увеличение|Меньше=уменьшение|1905|315|1921|196|1959|335|1999|330|2000|321|2009|258|2019|171}}

 Инфраструктура 
В Перховичах работают усадьба колхоза, ремонтно-механические мастерские, ветеринарный участок, базовая школа, дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, магазин, отделение связи, автоматическая телефонная станция.

В 1921 году в Перховичах было 35 дворов, а в 1998 году — 88.

 Достопримечательности 

 Памятник землякам.''' Для увековечения памяти 69 земляков, погибших в Великой Отечественной войне. В 1970 году установлен обелиск.

Примечания

Литература 
 
 

Населённые пункты Барановичского района